Вентотене:

 Вентотене — остров в Тирренском море недалеко от западного побережья Апеннинского полуострова.
 Вентотене — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Латина.